

Przypisy

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2022 w polskim sporcie